Orły (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Przemyski
 Orły (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Warszawski Zachodni
 Orły (Subkarpaten), een dorp in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in het district Przemyski